Гастон има више значења:
 Округ Гастон (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Гастон (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Гастон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Гастон (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Гастон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Гастон (стрип), белгијски хумористички стрип